Бордюг — українське козацьке прізвище. Набуло особливого поширення на Кубані, на місцях переселення Запоріжських козаків, після розгону Запоріжської січі імператрицею Російської імперії, Катериною ІІ 

Бордюг прізвище , яке походить від слова Бор. Бор - це руна символ магічний змін, вона говорить "перемелиться і все буде добре ". Так вона називається в славянському строї "Відар". Є частиною свастики в русі. Свастика в правий бік або посолонь - це добрий напрямок на найкращі позитивні зміни, зустрічається в українській вишиванці і кераміці з давніх-давен. Слова із української мови: боротися, боронити - мають склад БОР. 

Це традиційне козацьке прізвище. Козаки - це захисники роду, гідності і незалежності України.

За іншою версією призвище походить від слова "Бордюг"

Бордюг, -га и бордюх, -ха, м. 

1) Шкіра, знята цілою з кози (або теляти), виготовлена, зав'язана в тих місцях, де були ноги і хвіст, а в тому місці, де була голова завʼязана ремінцем — служить як мішок. 

Відомі носії:

 Бордюг Володимир Миколайович (1969) — радянський і український футболіст, півзахисник.
 Бордюг Інна Леонідівна (Злата Огневич) — українська співачка.
 Бордюг Олександр Васильович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища